Die Little League World Series 2018 wird die 72. Austragung der Little League Baseball World Series sein, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften bildeten eine Gruppe aus acht Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und eine Gruppe aus acht internationalen Mannschaften. Die beiden Gruppen spielten je eine Doppel-Eliminations-Runde, die Sieger der Gruppen spielten zum Schluss gegeneinander um den Weltmeistertitel.

Ergebnisse

Runde Vereinigte Staaten

Runde International

Crossover-Spiel 

Die Mannschaften, die ihre beiden ersten Spiele verloren hatten, spielten die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.

Trost-Spiel 

Das Trostspiel () wurde zwischen dem Verlierer der US-Meisterschaft und dem Verlierer der Internationalen Meisterschaft gespielt.

Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Little League World Series

Baseball 2018
2018
Sportveranstaltung in South Williamsport